Дискография рок-группы Marilyn Manson.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Marilyn Manson
Marilyn Manson